Гилкс — фамилия:

 Гилкс, Александр (род. 1979) — британский бизнесмен.
 Гилкс, Альфред (1891—1970) — американский кинооператор.